Le peryton est une créature magique et maléfique de type bête dans l'univers de Donjons et Dragons, dont la figure est inspirée péritio de Jorge Luis Borges.

Historique des publications  
Dans le bestiaire de Donjons et Dragons, le peryton figure depuis la première édition du Manuel des monstres. Il a été développé dans le numéro 82 de Dragon, en . On les retrouve dans la seconde édition des Royaumes oubliés dans le Monstrous Compendium Forgotten Realms Appendix II en 1991 et dans la nouvelle édition du  Monstrous Manual en 1993, puis dans la troisième édition des Royaumes Oubliés,  Monsters of Faerûn, en 2001.

Description 
Il s'agit d'une créature maléfique géante de type bête, possédant la partie antérieure d'un cerf avec une tête de chien féroce aux oreilles dressées et la partie postérieure d'un aigle surmontée de cornes d'obsidienne brillantes, un plumage vert foncé, une tête bleu-noir aux yeux orange pâle et des serres jaunes, il est donc différent en apparence du péritio de Borges. Les perytons sont habituellement d'alignement chaotique mauvais et, tout comme dans la description originale de Borges, insensibles aux armes non magiques. Ils projettent des ombres de forme humaine et ont la même odeur qu'un homme.

Les perytons sont des créatures maléfiques qui se reposent au sommet de hautes falaises dans les forêts denses. Ils créent des nids de 4 individus ou complètement indépendants, ces nids ne sont jamais proches les uns des autres, sauf dans des circonstances particulières, comme en cas de terrain de chasse fertile. Les perytons ont besoin de manger de l'homme ou des cœurs humanoïdes pour survivre, et les femelles de se reproduire, aussi chassent-ils des êtres en conséquence. Ils communiquent par une série de cris et de rugissements. Ils ne peuvent pas parler mais comprennent le langage commun. Les perytons se soucient de leur chasse afin d'obtenir le cœur d'un humanoïde. Chaque jour, ils essaient de faire au moins un mort. Ils commencent par la recherche d'un homme afin de le capturer avec leur ombre, puis volent très haut et redescendent en plongeant à la vitesse de l'éclair. Ils saisissent la victime dans leurs serres, la transportent dans le ciel, puis lui arrachent le cœur. S'ils ont mangé récemment, ils portent l'homme à leur nid et le conservent comme un esclave jusqu'à ce que son cœur soit nécessaire. Ils prennent tout trésor que la victime pourrait avoir, et le stockent à la manière d'un dragon.

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Péritio

Liens externes 
Vision d'artiste d'un Péryton

Bibliographie 

Créature des Royaumes oubliés
Créature de Donjons et Dragons
Chimère (créature imaginaire)
Créature ailée
Créature maléfique